Smrekowiec (słow. Smrekovec) – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich
 Smrekowiec (słow. Smrekovec) – grzbiet w słowackich Tatrach Wysokich